

Aziende 
 Total – compagnia petrolifera francese

Musica 
 Total – gruppo musicale R&B statunitense
 Total – album delle Total del 1996
 Total – album dei Teenage Bottlerocket del 2005